Frank de Grave, Nederlands politicus
 Jacques De Grave, Belgisch politicus
 Jan Albert de Grave
 Charles-Joseph De Grave, auteur van juridische, ambtelijke en historische werken